Mauno Nurmi (né le  à Kaarina en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1953, il commence sa carrière avec le TPS Turku dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1953-1954 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1954-1955 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||4 ||1 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1956-1957 || TPS Turku || SM-sarja ||9 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1957-1958 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||8 ||4 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1958-1959 || TPS Turku || SM-sarja ||17 ||7 ||1 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1959-1960 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||10 ||8 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1960-1961 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||12 ||7 ||19 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1961-1962 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||3 ||1 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1962-1963 || TPS Turku || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||5 ||4 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1964-1965 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || TPS Turku || SM-sarja ||20 ||11 ||2 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1936
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Kaarina